Белчер () — английская фамилия. Известные носители:
 Белчер, Джонатан — губернатор Массачусетса, Нью-Гэмпшира и Нью-Джерси.
 Белчер, Марджори Селеста (более известна как Мардж Чэмпион; 1919—2020) — американская актриса, танцовщица и хореограф.
 Белчер, Мэтью (род. 1982) — австралийский яхтсмен, олимпийский чемпион.
 Белчер, Патриция (род. 1954) — американская актриса.
 Белчер, Фредерике (в девичестве Цигельмайер) — австралийская яхтсменка, жена Мэтью Белчера.
 Белчер, Эдвард (1799—1877) — адмирал, англоканадский географ.

См. также 
 Белчер (острова) — архипелаг в Гудзоновом заливе.
 Чайка Белчера (Larus belcheri)